Canaan – anime

Stany Zjednoczone 
 Miejscowości:
 Canaan – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Canaan – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Canaan – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Canaan – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Canaan – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Canaan – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Canaan – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
 Canaan – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
 Gminy
 Canaan (ang. Canaan Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Canaan (ang. Canaan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Canaan (ang. Canaan Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Canaan (ang. Canaan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gasconade
 Canaan (ang. Canaan Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Canaan (ang. Canaan Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Canaan (ang. Canaan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Canaan (ang. Canaan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Canaan (ang. Canaan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Canaan (ang. Canaan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Canaan (ang. Canaan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Canaan (ang. Canaan Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex

Trynidad i Tobago 
 Canaan – wieś na Tobago